CRR kan syfta på:
 CRR – en EU-lag som behandlar kreditrisk och syftar till att undvika att banker blir insolventa, se Capital Requirements Regulation
 CRR – en modell för prissättning av optioner, se Cox-Ross-Rubinstein

Akronymer